Ajellomycetaceae är en familj av svampar. Ajellomycetaceae ingår i ordningen Onygenales, klassen Eurotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Ajellomycetaceae